Die Saison 2002/03 war die vierte Spielzeit der Division 1 als dritthöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in vier regionale Gruppen aufgeteilt. Die Region Nord hatte dabei 18 Teilnehmer, die Region West 22 Teilnehmer, die Region Ost 16 Teilnehmer und die Region Süd 12 Teilnehmer. In den einzelnen Regionen konnten sich die Mannschaften für die Aufstiegsrunde qualifizieren bzw. mussten in der Abstiegsrunde antreten. Diese wurden ebenfalls innerhalb der einzelnen Regionen durchgeführt.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Saison

Region Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Relegation Gruppe A
 Die Brooklyn Tigers und Kalix HF erreichten den Klassenerhalt.

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Region West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Region Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Region Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2002
Eishockeysaison 2002/03